Джо Льюис Колдуэлл (; родился 1 ноября 1941 года в Тексас-Сити, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Университете штата Аризона, в 1964 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Детройт Пистонс». Позже выступал за команды «Сент-Луис / Атланта Хокс» и «Каролина Кугарз / Спиритс оф Сент-Луис» (АБА). Всего в НБА провёл 6 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1965). Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1969—1970). Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1970). Всего за карьеру в НБА сыграл 468 игр, в которых набрал 7127 очков (в среднем 15,2 за игру), сделал 2367 подборов и 1257 передач.

Последние пять сезонов своей профессиональной карьеры Колдуэлл провёл в АБА, выступая за команду «Каролина Кугарз / Спиритс оф Сент-Луис» за которую сыграл 314 игр, в которых набрал 5492 очка (в среднем 17,5 за игру), сделал 1750 подборов, 1390 передач, 385 перехватов и 45 блокшотов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд АБА (1971, 1973). Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд АБА (1971). Один раз включался в 1-ю сборную всех звёзд защиты АБА (1973).

Карьера в сборной США 
В 1964 году Колдуэлл стал в составе сборной США олимпийским чемпионом Летних Олимпийских игр в Токио.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Каролина Кугарз»
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»